Василий Асафович Пифиев  (1852—1916) — полицмейстер Симбирской губернии в 1888—1916 годах. Потомственный дворянин, основатель рода Пифиевых.

Биография 

Родился в 1852 году в Казанской губернии. Происходил из обер-офицерских детей. 

Воспитывался в Казанской гимназии. С 1870 года — секретарь Ядринского уездного управления, исправник Спасского уезда.  

17 июня 1888 года губернатором Терениным Пифиев назначен на должность полицмейстера Симбирска.  

16 апреля 1916 года он скончался от кровоизлияния в мозг. Похоронен на Воскресенском некрополе.

Семья 
С первой женой Софией Алексеевной Парышевой прожил 25 лет, у них родилось 5 детей. После её смерти он женился на известной Симбирской актрисе Елизавете Ивановне Ларионовой, дочь Ларионова Ивана Петровича. 3 июля 1898 года в Троицкой церкви они обвенчались. Она родила ему сына Всеволода, а в 1903 году дочь Елизавету. Прожив месяц после рождения дочери, Елизавета Ивановна скончалась в возрасте 38 лет от тяжелой болезни. Через несколько лет он обвенчался с дочерью главной надзирательницы Симбирской мариинской женской гимназии Зинаидой Дорофеевной.

Награды 
За службу награждён орденами: Св. Станислава  3 ст. и 2 ст., Св. Анны 3 ст., Св. Владимира 4 ст. 

За свои выдающиеся заслуги в пожарном деле Василий Асафович Пифиев был удостоен особо ценной награды — золотого наградного жетона. 

Орден Св. Владимира 4-й степени дал ему право на потомственное дворянство и род Пифиевых был внесён в 3-ю часть родословной дворянской книги Симбирской губернии.

Память 

 В 30-е годы ХХ века надгробие В. А. Пифиева было снесено. А в 2004 году в семейное захоронение Пифиевых захоронили останки первого симбирского архиепископа  Анатолия. В 2017 году на месте его захоронения установлено новое надгробие.

 С жизнью и деятельностью В. А. Пифиева можно познакомиться на выставке «На рубеже веков», которая  проходит в читальном зале ОГУ «Государственный архив Ульяновской области».

Ссылки 
 Легендарный полицмейстер Симбирска
 Хранитель порядка 
 Полицеймейстер-легенда Пифиев
 Все жулье держал в кулаке
 Как легендарный полицмейстер Пифиев уважение симбирян завоевал
 СИМБИРСКИЙ «ДЕДУШКА».
 Из истории полиции Симбирска

Источники 
 В. Н. Егоров. Ульяновская-Симбирская энциклопедия: Н-Я
 Валентин Валентинович Шелохаев. Государство и общество: проблемы социально-политической и экономической истории России : сборник научных статей, Том 2 стр 24.
 П. Л. Мартынов «Город Симбирск за 250 лет его существования», Симбирск, 1898; 
 М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 211.
 «История Симбирского — Ульяновского края в уникальных документах Государственного архива Ульяновской области», Ульяновск, 2006; 
 «Краткий исторический очерк подразделений МВД Симбирской губернии — Ульяновской области» (Шарапов А. И. и др.), Ульяновск, 2001; 
 Беспалова Е. К., Сивопляс И. Э. «Прогулки по Московской», Ульяновск, 2013; 
 А. В. Ястребов «Мои воспоминания о жизни в Симбирске»; 
 В.Миронов «Начальник Симбирского сыска»; 
 И. Корост «Хранитель порядка»; 
 Е. Юникова «Легендарный полицмейстер Симбирска»; 
 А. Шабалкин «Все жулье держал в кулаке»;

Примечания 

Персоналии:Симбирская губерния
Полицмейстеры Российской империи
Умершие в Ульяновске